20-й Чемпионат Казахстана по мини-футболу состоялся в период с 11 октября 2017 года по 14 марта 2018 года. В турнире принимали участие 6 клубов.

Участники 
 Аят (Рудный)
 Жетысу (Талдыкорган)
 Кайрат (Алматы)
 МФК Актобе
 Окжетпес (Кокшетау)
 СДЮШОР № 7 (Шымкент)

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Бомбардиры 
  Хоссейн Тайеби (Кайрат) — 37
  Тайнан (Кайрат) — 35
  Болт (Аят) — 30
  Дуглас (Кайрат) — 23
  Даурен Турсагулов (Жетысу) — 22
  Эвертон (Актобе) — 22
  Александр Довгань (Жетысу) — 21
  Жоао (Аят) — 20
  Евгений Валенко (Актобе) — 20
  Биржан Оразов (Жетысу) — 17
  Кайрат Иманалин (Актобе) — 17
  Бетинио (Жетысу) — 15
  Даниэль (Кайрат) — 15
  Михаил Першин (Кайрат) — 14

Примечания 
 Официальный сайт Ассоциации футзала Казахстана

Чемпионат Казахстана по мини-футболу